Yannick Moreau peut désigner :
 Yannick Moreau (1945), née Polo, haute fonctionnaire française ;
 Yannick Moreau (1975), homme politique français.